Iljitschowski (), der Name russischer Orte:

 Iljitschowski (Kursk), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Iljitschowski (Samara), Siedlung in der Oblast Samara
 Iljitschowski (Tambow), Siedlung in der Oblast Tambow
 Iljitschowski (Tatarstan), Siedlung in der Republik Tatarstan